Aliança Liberal (Dinamarca), partit polític danès creat el 2008
 Aliança Liberal (Espanya), partit espanyol d'ideologia liberal i monàrquica sorgit de la unió d'Unió Liberal Espanyola, Partit Liberal i la Federació de Partits Demòcrates i Liberals promogut per Joaquín Satrústegui legalitzat en 1977
 Aliança Liberal (Grècia), partit polític grec d'ideologia liberal fundat el 2007